Italiani – coloro che appartengono al popolo italiano
 Italiani – i cittadini della Repubblica Italiana

Cinema 
Italiani – film diretto da Maurizio Ponzi (1996)
Italiani – film diretto da Fiorella Infascelli (1998)

Televisione 
Italiani – programma televisivo di Rai 3 (1992)
Italiani – programma televisivo di Canale5 (2001)
Italiani – serie televisiva di Rai Storia (2014)
I-taliani – serie televisiva di Italia 1 (1989-90)

Musica 
Italiani – canzone di Edoardo Bennato del 2011, tratta dall'album Canzoni Tour 2011

Pagine correlate 
Italia (disambigua)
Italiano